Walram II. ist der Name folgender Personen:

* Walram II. (Arlon) (bezeugt 1052–1070; † vor 1082), Graf von Arlon
 Walram II. (Monschau) († 1242), Herr von Monschau
 Walram II. (Nassau) (~1220–1276), Graf von Nassau und Begründer der walramschen Linie des Hauses Nassau
 Walram II. (Ligny) (Walram II. von Luxemburg; † 1354), Herr von Beauvoir, Roussy und Ligny
 Walram II. (Zweibrücken) (~1298–1366), Graf von Zweibrücken und Statthalter in Lothringen